Євтидем I — греко-бактрійський цар (235—200 до н. е.)
 Євтидем II — греко-бактрійський цар (бл. 180 до н. е.)
 Євтидем (тиран) — тиран Сікіону
 Євтидем (флотоводець) — командуючий флотом Афін часів Пелопоннеської війни
 Євтидем (діалог) — діалог Платона